Philinos von Kos ist der Name folgender Personen:

* Philinos von Kos (Mediziner), griechischer Arzt (3. Jahrhundert v. Chr.)
 Philinos von Kos (Sportler), griechischer Sportler (3. Jahrhundert v. Chr.)